Сан Лорензо Албарадас има више значења:

 Општина Сан Лорензо Албарадас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лорензо Албарадас (Сан Лорензо Албарадас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику